Золотая авиационная медаль ФАИ — одна из высших наград Международной федерации аэронавтики (ФАИ); учреждена в 1924 году. Ежегодно присуждается только одному человеку за особо крупный вклад в развитие авиации и космонавтики. Первая медаль вручена в 1925 году итальянцу Франческо де Пинедо.

Источники 
 List of awards on FAI site

Примечания 

Медали международных организаций
Авиационные награды